Dagua kan syfta på:

Colombia 

 Dagua (kommun), Valle del Cauca, 
 Dagua (ort), Valle del Cauca,